Die Comarca Vitigudino ist eine der zwölf Comarcas in der Provinz Salamanca der autonomen Gemeinschaft Kastilien und León.

Sie umfasst 56 Gemeinden auf einer Fläche von  km² mit dem Hauptort Vitigudino.

Gemeinden

Siehe auch 
 Liste der Comarcas in Spanien

Comarca in Salamanca